Manuel Fernandes (1951–) portugál labdarúgó, csatár, később edző
 Manuel Fernandes (1986–) portugál labdarúgó, középpályás
 Manuel Fernandes portugál evezős, olimpikon